Le tournoi de tennis de Suède 2012 est un tournoi de tennis sur terre battue qui se déroule du 9 au 15 juillet .

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2012
Tennis en juillet 2012